Kenneth Nielsen er navnet på flere personer:
 Kenneth Nielsen (skytte) – dansk sportsskytte
 Kenneth Nielsen (politiker) – dansk politiker, regionsrådsmedlem